Ostrowce peut désigner en Pologne :

 Ostrowce, village de la voïvodie de Mazovie
 Ostrowce, village de la voïvodie de Sainte-Croix